Милосав Мија Алексић (Горња Црнућа, 26. септембар 1923 — Београд, 12. март 1995) био је српски позоришни, телевизијски, филмски глумац и хумориста.

Биографија 
Алексић је рођен 1923. године у селу Горња Црнућа, код Горњег Милановца, од оца Велимира и мајке Синђе. У октобру 1941. године преживео је масовно стрељање становништва у Крагујевцу. По завршеној гимназији у Крагујевцу уписао је права.

Глумом се аматерски бавио још од гимназијских дана. Од ослобођења, па до 1948. године био је члан Народног позоришта у Крагујевцу.
 
Био је члан Народног позоришта у Београду и Југословенског драмског позоришта. У Народном позоришту је у периоду 1949-1951. године. Члан Југословенског драмског позоришта постаје 1951. и ради све до 1965. године, када се вратио у ангажман у Народно позориште где је и окончао своју позоришну каријеру.

Играо је и у Атељеу 212 и другим сценама. Од 1977. године имао је статус слободног уметника.

Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

Аутентичан позоришни, филмски, естрадни и радио и телевизијски уметник широког дијапазона, креатор смешнога протканог сетом, знао је да удахне живот и у најнеуверљивије текстове. Често прекораван да без мере расипа свој талент, Алексић ипак достиже сам врхунац глумачког стваралаштва не само у Нушићевим, Гогољевим и Молијеровим комадима већ и у својим естрадним подухватима, прокламирајући начело: Играј естраду као највећу комедију.

Радио, телевизија и филм 
Највећу популарност стекао је у серијама педесетих и шездесетих година 20. века, нпр. „Весело вече“ (радио) и серије које је режирао Радивоје Лола Ђукић: „Сервисна станица“, „Огледало грађанина Покорног“, „Десет заповести“...

Играо је у више од две трећине свих екранизација Нушићевих дела, тако и своју прву филмску улогу полицијског писара у кратком филму „Мува” (Б. Ћеловић, 1950); следиле су улоге у филмовима.

Филмографија 

Глумац | Музички одељак | Селф | Хроника |

Дугометражни филм | ТВ филм | ТВ серија | ТВ мини серија | ТВ кратки филм | Кратки филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|32
|5
|6
|1
|49
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|13
|9
|2
|0
|25
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|7
|79
|87
|22
|0
|195
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|11
|1
|1
|13
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|14
|128
|112
|30
|2
|287
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1953
| Општинско дете
| Адвокат Фића
|-
! 1956
| У мрежи
| Рибар шаљивџија
|-
! 1958
| Те ноћи
| Јанко
|-
! 1958
| Једини излаз
| Командир
|-
! 1958
| Госпођа министарка
| Пера Каленић
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Друг председник центарфор
| Марисав
|-
! 1960
| Љубав и мода
| Генерални директор
|-
! 1960
| Боље је умети
| Ђока Ђокић
|-
! 1961
| Нема малих богова
| Рака
|-
! 1961
| Срећа у торби
| Рака
|-
! 1961
| Први грађанин мале вароши
| Судија за прекршаје
|-
! 1961
| Лето је криво за све
| Доситеј Ћирић
|-
! 1962
| Срешћемо се вечерас
| Рецепционер
|-
! 1962
| Др
| Ујка Благоје
|-
! 1963
| Мушкарци
| Аца
|-
! 1964
| Човек из храстове шуме
| Максим
|-
! 1964
| На место, грађанине Покорни!
| Цуле Покорни
|-
! 1964
| Народни посланик
| Срета Нумера
|-
! 1965
| Девојка
| /
|-
! 1965
| Проверено, нема мина
| Преварант
|-
! 1965
| Доћи и остати
| Ђорђе
|-
! 1965
| Мртвима улаз забрањен
| /
|-
! 1966
| Пре рата
| Прока
|-
! 1966
| Сан
| Циганин
|-
! 1966
| Сретни умиру двапут
| Лепи Јоле
|-
! 1967
| Скупљачи перја
| Отац Павле свештеник
|-
! 1967
| Јутро
| Капетан Страја
|-
! 1967
| Боксери иду у рај
| Милорад Раковић - Мике
|-
! 1967
| Мали војници
| /
|-
! 1967
| Нож
| Златко Илић
|-
! 1968
| Сирота Марија
| Фотограф
|-
! 1968
| Пусти снови
| Љубисав Љуба Попић
|-
! 1968
| Подне
| Страја
|-
! 1968
| Биће скоро пропаст света
| Јошка
|-
! 1968
| Кво вадис Живораде
| Шкотланђанин
|-
! 1969
| Крвава бајка
| /
|-
! 1969
| Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда
| Стрелац
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1970
| Бициклисти
| Проповедник (као Мија)
|-
! 1971
| Улога моје породице у свјетској револуцији
| Адолф Хитлер
|-
! 1974
| Ужичка Република
| Мајстор Тоза
|-
! 1977
| Бештије
| Професор
|-
! 1977
| -{Gruppenbild mit Dame }-
| -{Friedhofswärter}- (као Милосав Алексић)
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1980
| Рад на одређено време
| Директор школе
|-
! 1981
| Љуби, љуби, ал' главу не губи
| Деда Вукашин
|-
! 1982
| Маратонци трче почасни круг
| Аксентије Топаловић
|-
! 1983
| Човек са четири ноге
| Јован Јовановић
|-
! 1984
| Варљиво лето '68
| Петров деда
|-
! 1984
| Варљиво лето ’68 (ТВ серија)
| Петров деда
|-
! 1988
| Тесна кожа 3
| Путник у трамвају
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1992
| Танго аргентино
| Господин Поповић
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1959
| Дундо Мароје
| Помет Трпеза
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Ожалошћена породица
| Прока
|-
! 1960
| Острво мира
| /
|-
! 1963
| Два пресудна дана
| Фома Фомић
|-
! 1964
| Офсајд
| /
|-
! 1966
| Сервисна станица
| Рака
|-
! 1967
| Јелена Ћетковић
| Господин
|-
! 1967
| Будућност света
| Краљ
|-
! 1968
| Бекство
| Корзухин
|-
! 1968
| Весели повратак
| /
|-
! 1968
| Права адреса
| /
|-
! 1968
| Бећарска ревија
| /
|-
! 1969
| Подвала
| Вуле Пупавац
|-
! 1969
| Крчма на главном друму
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1970
| Милораде, кам бек
| Мија
|-
! 1970
| Фарса о Патлену
| Адвокат Патлен
|-
! 1971
| Несаломиви
| Елиот Нес
|-
! 1972
| Поп Ћира и поп Спира
| Поп Ћира
|-
! 1973
| Кућевласник и паликућа
| /
|-
! 1974
| Власт
| Арса
|-
! 1975
| Момчине
| Лаза Лазић
|-
! 1977
| Мала ноћна музика
| /
|-
! 1978
| Образ уз образ: Новогодишњи специјал
| Мија
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1982
| Случај Булдожер
| /
|-
! 1983
| Увоз—извоз
| Директор из Горњег Чокота
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1950
| Мува
| Писар
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Педагошка бајка
| /
|-
! 1961
| Еци, пеци, пец
| /
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1969
| У сенци клисуре
|-
! 1969
| Месечев излазак
|}
  

      

ТВ серија
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|39
|10
|49
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|39
|10
|49
|}

  

           

ТВ филм | ТВ серија | ТВ документарна серија | ТВ мини документарна серија | Кратки документарни филм | ТВ документарни филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарна серија
|0
|1
|0
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини документарна серија
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|1
|1
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарни филм
|1
|1
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|4
|2
|2
|11
|}

 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1972
| Концерт за комшије
| Лично
|}

   

 

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1960
| Телевизија
| Рака
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1975
| Мој пријатељ Тхомсон
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1989
| Добрица Милутиновић, међу нама
| Лично
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1966
| Лола Ђукић и Новак Новак
| Лично
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1972
| Смех са сцене: Народно позориште
| Јеврем Прокић, Поп Ћира & Поткољосин
|}
   

Документарни филм | ТВ документарни филм | Видео документарни
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарни филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Видео документарни
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|2
|4
|}

          
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1995
| Наш Мија Алексић
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2000-te  ▲
|-
! 2003
| Сећање на Чкаљu
| Лично
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 2004
| Ружица Сокић - филмска остварења
| Лично
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Видео документарни
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1997
| Мија Алексић 1923-1995
|}

Позориште 
Позоришне улоге по којима је познат:
 Помет (Дундо Мароје Марина Држића, 1959, Југословенско драмско позориште, Београд)
 Сцеледро (Хвалисави војник Плаута, 1952, Југословенско драмско позориште, Београд)
 Прока (Ожалошћена породица Бранислава Нушића, 1955, Југословенско драмско позориште, Београд)
 Жевакин (Женидба Николаја В. Гогоља, 1956, Југословенско драмско позориште, Београд)
 Смердјаков (Браћа Карамазови Фјодора Михајловича Достојевског, 1957, Југословенско драмско позориште, Београд)
 Чеда Урошевић (Госпођа министарка Бранислава Нушића, 1958, Југословенско драмско позориште, Београд)
 Тартиф (Тартиф Молијера)
 Зганарел (Дон Жуан Б. Молијера)
 Сирано (Сирано де Бержерак Е. Ростана)
 Вуле Пупавац (Подвала Милована Глишића)
 Аркадије (Шума А. Н. Островског)
 Јеврем Прокић (Народни посланик Бранислава Нушића)
 Поп Ћира (Поп Ћира и поп Спира Стевана Сремца)
 Ричард Трећи (Ричард Трећи Вилијама Шекспира)
 Полицијски провокатор (Полицајци Славомира Мрежека)
 Јованча Мицић (Пут око света Бранислава Нушића)
 Агатон (Ожалошћена породица Бранислава Нушића)
 Вили Ломан (Смрт трговачког путника Артура Милера).

Награде и признања 
За своја остварења на филму добио је највиша друштвена признања и сталешке награде, као што су:
 Добричин прстен, највећа глумачка награда за животно дело, 1982.
 Нушићева награда за животно дело глумцу комичару, 1990. године
 Златна арена за најбољу главну мушку улогу у филму Др на Филмском фестивалу у Пули 1962
 Стеријина награда, за најбоље глумачко остварење, за улогу у представи Звоно нашег професора, 1976. године
 Статуета Ћуран, за улогу у представи Пут око света, на Данима комедије у Јагодини 1973. године
 Октобарска награда града Београда, 1961.
 Седмојулска награда, 1976.
 Статуета Јоаким Вујић коју Театар "Јоаким Вујић" (данас Књажевско-српски театар) из Крагујевца) додељује сваке године, на Сретење, 15. фебруара, 1985.
 Кристална призма 1993. за филмску уметност и науку.
 Специјална Стеријина награда, за животно дело

Награда „Мија Алексић" 

 Мија Алексић — бити глумац: Културни центар Горњи Милановац је 2013. обимним програмом обележио 90 година од рођења Мије Алексића. Њему у част је 2018. установљена глумачка награда „Мија Алексић”, која се додељује глумцу за изузетан допринос уметности глуме, чији је први добитник Ненад Јездић.
 Постоји и Награда Мија Алексић која се додељује на Данима комедије у Јагодини, за најбољу представу у целини, по оценама стручног жирија.

Референце

Спољашње везе 
 
 
 Мија Алексић и сежански цариници („Политика”, 23. септембар 2021)

Рођени 1923.
Умрли 1995.
Горњомилановчани
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Добитници награде Добричин прстен
Добитници награде Златна арена
Добитници Седмојулске награде
Добитници Гран при награде Наиса
Глумци и глумице серије Вече са звездама